Павловський район () — назва низки територіальних утворень у Росії:
 Павловський район — район в Алтайському краю
 Павловський район — район у Воронезькій області
 Павловський район — район у Краснодарському краю
 Павловський район — район у Нижньогородській області